Blind Man's Bluff – film del 1898 prodotto dalla American Mutoscope Company
 Blind Man's Bluff – film del 1903 diretto da Arthur Melbourne Cooper
 Blind Man's Bluff – film del 1905 diretto da Percy Stow
 Blind Man's Bluff – film del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 Blind Man's Bluff – film del 1914 prodotto dalla Essanay
 Blind Man's Bluff – film del 1916 diretto da Harry Solter
 Blind Man's Bluff – film del 1927 diretto da Bruce M. Mitchell
 Blind Man's Bluff – film del 1952 diretto da Charles Saunders
 Mosca cieca (Blind Man's Bluff) – film del 1992 diretto da James Quinn